Соревнования по BMX среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 20 и 22 августа. Приняли участие 32 спортсмена из 20 стран.

Призёры

Соревнование

Отборочный раунд

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр